Сагунъягун (Сагун-Ягун):

 Сагунъягун (приток Ингуягуна) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Сагунъягун (приток Энтль-Имиягуна) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.